Фревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Фревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Фревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш